Danièle Obono (1980-), femme politique franco-gabonaise ;
Melibea Obono (1982-), journaliste, écrivaine et chercheuse équatoguinéenne.